Łady peut désigner ::

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Łady, village du powiat de Pruszków
 Łady, village du powiat de Sochaczew